Ugglor i mossen kan syfta på:

Ugglor i mossen – ett talesätt
Ugglor i mossen (film) – regisserad av Alfred Hitchcock
Ugglor i mossen (bok av Ester Ringnér-Lundgren) – bok av Ester Ringnér-Lundgren (barn- och ungdomsbok)